Anton Julius Busmann ist der Name folgender Personen:

* Anton Julius Busmann senior (1646–1717), deutscher Jurist und Bürgermeister von Hannover
 Anton Julius Busmann junior (1686–1770), deutscher Jurist und Bürgermeister von Hannover